Бо́гдан Гео́рге Сте́ля (; род. 5 декабря 1967 года, Бухарест) — румынский футболист, вратарь. Неоднократный чемпион, призёр, обладатель кубка Румынии в составе бухарестских «Динамо» и «Стяуа». Участник трёх чемпионатов мира (1990, 1994, 1998) и двух чемпионатов Европы (1996, 2000).

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1986 году выступлениями за команду клуба «Динамо» (Бухарест), в составе которой в том году сыграл лишь в одном матче чемпионата. В течение 1987 года на правах аренды играл за команду клуба «Политехника Яссы».

В том же году вернулся в клуб «Динамо» (Бухарест). На этот раз отыграл за бухарестскую команду следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе бухарестского «Динамо», был основным игроком команды. За это время завоевал титул чемпиона Румынии, становился обладателем Кубка Румынии.

С 1991 по 1997 год играл в составе команд клубов «Мальорка», «Стандард» (Льеж), «Рапид» (Бухарест), «Самсунспор» и «Стяуа». С последней командой добавил в перечень своих трофеев ещё два титула чемпиона Румынии, вновь становился обладателем Кубка Румынии (также дважды).

В 1997 году заключил контракт с испанским клубом «Саламанка», в составе которого провёл следующие пять лет своей карьеры. Играя в составе «Саламанки», также выходил на поле в основном составе команды.

В течение 2002—2008 годов защищал цвета клубов «Рапид» (Бухарест), «Динамо» (Бухарест), «Акратитос», «Оцелул» и «Униря» (Урзичени). В течение этих лет добавил в перечень своих трофеев ещё один титул обладателя Кубка Румынии (с «Рапидом»).

Завершил профессиональную игровую карьеру в «Брашове», за команду которого выступал на протяжении 2008—2009 годов.

Выступления за сборную 
В 1988 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Румынии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 18 лет, провёл в форме главной команды страны 91 матч.

В составе сборной был участником пяти крупных международных турниров — чемпионата мира 1990 года в Италии, чемпионата мира 1994 года в США, чемпионата Европы 1996 года в Англии, чемпионата мира 1998 года во Франции, а также чемпионата Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же после завершения карьеры игрока, в 2009 году, войдя в тренерский штаб национальной сборной Румынии в качестве помощника главного тренера Рэзвана Луческу. Проработал с национальной командой до 2011 года.

С 2012 по 2014 год возглавлял тренерский штаб команд клубов «Астра» (Плоешти) и «Вииторул», а также молодёжной сборной Румынии.

Титулы и достижения 
 Чемпионат Румынии (3):
 «Динамо» (Бухарест): 1989/90
 «Стяуа»: 1995/96, 1996/97
 Обладатель Кубка Румынии (5):
 «Динамо» (Бухарест): 1989/90, 2004/05
 «Стяуа»: 1995/96, 1996/97
 «Рапид» (Бухарест): 2001/02

Ссылки 
 Статистика выступлений на Romaniansoccer.ro''

Футболисты Румынии
Футбольные тренеры Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Политехника» Яссы (1945)
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Акратитос»
Игроки ФК «Униря» Урзичени
Игроки ФК «Брашов»
Тренеры сборной Румынии по футболу
Тренеры ФК «Астра»
Тренеры ФК «Вииторул»